Херман «Херм» Шефер (; 20 декабря 1918, Форт-Уэйн, Индиана, США — 21 марта 1980, Индианаполис, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист и тренер. Шефер является единственным игроком, который становился не только чемпионом NCAA в составе команды «Индиана Хузерс», но и последовательно, в течение всего трёх лет, чемпионом НБЛ, БАА и НБА в составе клуба «Миннеаполис Лейкерс».

Ранние годы 

Херм Шефер родился 20 декабря 1918 года в городе Форт-Уэйн (штат Индиана), учился в центральной католической школе Форт-Уэйна, в которой играл за местную баскетбольную команду со своим близким другом Кёрли Армстронгом.

Студенческая карьера 

В 1941 году закончил Индианский университет в Блумингтоне, где в течение трёх лет играл за баскетбольную команду «Индиана Хузерс», в которой провёл успешную карьеру. При Шефере «Хузерс» ни разу не выигрывали ни регулярный чемпионат, ни турнир конференции Big Ten, но один раз выходили в плей-офф студенческого чемпионата США (1940).

В 1940 году «Индиана Хузерс» стали чемпионами Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). 20 марта «Хузерс» вышли в финал четырёх турнира NCAA (), где сначала в полуфинальном матче, 21 марта, обыграли команду Эда Милковича «Дюкейн Дьюкс» со счётом 39—30, в котором Шефер стал вторым по результативности игроком своей команды, набрав 8 очков, а затем в финальной игре, 30 марта, обыграли команду Ховарда Энглмана «Канзас Джейхокс» со счётом 60—42, в которой Херм стал четвёртым по результативности игроком своей команды, набрав 9 очков.

Профессиональная карьера 

Играл на позиции атакующего защитника, лёгкого форварда и разыгрывающего защитника. В 1941 году заключил соглашение с командой «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс», выступавшей в то время в Национальной баскетбольной лиге (НБЛ). В 1943 году был призван во флот, проходил службу на военно-морской базе Грейт-Лейкс и выиграл армейское первенство в команде Тони Хинкла. Позже выступал за команды «Вашингтон Кэпитолс» (АБЛ), «Дейтон Миккис», «Индианаполис Каутскис» (НБЛ) и «Миннеаполис Лейкерс» (НБЛ, БАА и НБА). Всего в БАА/НБА провёл 2 сезона. Три года подряд Шефер в составе «Лейкерс» становился чемпионом, причём трёх разных лиг (1948, 1949 и 1950). В 1942 году включался во 2-ую сборную всех звёзд НБЛ. Всего за карьеру в НБЛ сыграл 161 игру, в которых набрал 971 очко (в среднем 6,0 за игру). Всего за карьеру в БАА и НБА сыграл 123 игры, в которых набрал 932 очка (в среднем 7,6 за игру) и сделал  388 передач.

Тренерская карьера 

В сезоне 1946/1947 годов Шефер был играющим тренером в команде НБЛ «Индианаполис Каутскис». После завершения профессиональной карьеры игрока на протяжении двух сезонов, вплоть до ликвидации клуба, проработал на должности главного тренера в команде «Индианаполис Олимпианс» (1951—1953). По итогам выступлений под его руководством клуб имел отрицательный баланс побед и поражений (62—75), однако это не помешало ему два года подряд выходить в плей-офф турнира НБА, где в первом же раунде он оба раза проигрывал команде «Миннеаполис Лейкерс».

Смерть 

Херм Шефер умер 21 марта 1980 года на 62-м году жизни в городе Индианаполис (штат Индиана), похоронен на лютеранском кладбище «Конкордия» в Форт-Уэйне. Посмертно введён в Баскетбольный зал славы Индианы.

Примечания

Ссылки 
 Статистика в НБЛ на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика в НБА на сайте Basketball-Reference.com 
 Статистика на сайте Justsportsstats.com 
 Тренерская карьера на сайте Basketball-Reference.com

Литература 
 

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Индиана Хузерс» (баскетбол)
Игроки «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс»
Игроки «Патерсон Кресентс»
Игроки «Индианаполис Джетс»
Игроки «Миннеаполис Лейкерс»
Тренеры «Индианаполис Джетс»
Тренеры «Индианаполис Олимпианс»
Родившиеся в Форт-Уэйне
Умершие в Индианаполисе
Похороненные в Индиане